Lyall est un patronyme porté notamment par :

 
 Gavin Lyall (1932-2003), écrivain britannique, auteur de roman policier, de roman d'aventures et de roman d'espionnage ;
 John Lyall (1940-2006), joueur de football anglais d'origine écossaise puis entraîneur ;
 Robert Lyall (1789-1829), médecin anglais qui vécut à l'île Maurice au début du  ;
 William Lyall (1848-1931), joueur de rugby écossais.

Voir aussi